Жиромон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Жиромон () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза